Aab est un patronyme pouvant désigner:

Jaak Aab (né en 1960), homme politique estonien
Vitalij Aab (né en 1979), joueur germano-kazakh de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
